Генри Клиффорд:
 Клиффорд, Генри, 10-й барон де Клиффорд (около 1454—1523) — английский аристократ, 10-й барон де Клиффорд (с 1485 года).
 Клиффорд, Генри, 1-й граф Камберленд (около 1493—1542) — английский аристократ, 11-й барон де Клиффорд с 1523 года, 1-й граф Камберленд с 1525 года.
 Клиффорд, Генри, 2-й граф Камберленд (1517—1570) — английский аристократ, 2-й граф Камберленд и 12-й барон де Клиффорд с 1542 года.
 Клиффорд, Генри, 5-й граф Камберленд (1592—1643) — английский аристократ, 1-й барон де Клиффорд с 1628 года, 5-й граф Камберленд с 1641 года.
 Клиффорд, Генри (1826—1883) — британский военачальник, генерал-майор.